Mit Aplanatisch kann gemeint sein:
 Aplanat, ein Fotoobjektiv, bei dem sowohl die Koma als auch die sphärische Aberration korrigiert sind.
 Aplanatische Abbildung